Usermaatre Setepenre Pami foi um rei da XXII dinastia egípcia que reinou entre 773 e 767 a.C. no Terceiro Período Intermediário. É também conhecido como Pamiu ou Pimai.“Pima” em egípcio significa “o Gato” ou “Aquele que pertence ao Gato (Bastete).

Identidade 
Pami era filho de Sisaque III, que teve um longo reinado de 52 anos. A sua mãe era Tentamenopet.

O seu nome de coroação (ou prenome) foi Usermaetré-Setepenamon, o que significa "poderosa é a verdade de Ré, escolhido por Amon.

Foi contemporâneo do rei Osocor III de Leontópolis, dado que nesta altura o Egito não era um território unificado sob um único poder.

Pami governou o Baixo Egito (ou parte dele), já que foi nesta região que se encontraram objectos que tinham inscrições com o seu nome. Contudo, uma estátua de bronze que se encontra hoje no Museu Britânico mostra-o com a coroa hedjet ou coroa branca do Alto Egito . Este facto é interpretado como uma mera representação simbólica através da qual Pami se fazia passar com rei de um Egito unificado.

Foi sucedido por Sisaque V, seu filho.

Titulatura

Bibliografia 
Dicionário do Antigo Egito, dir. de Luís Manuel de Araújo. Lisboa: Editorial Caminho, 2001.

Faraós da XXII dinastia egípcia